Alfredo Oldoini (né en 1913), boxeur italien
 Agostino Oldoini (1612-1683), Jésuite italien, historien, philosophe et théologien.
 Bernardo Oldoini ( ? - ? ), historien italien, auteur de Ristretto dell'historie del mondo (1661)
 Enrico Oldoini (né en 1946), scénariste et réalisateur italien.
 Giovanni Ambrogio Oldoini ( ? - ? ), homme politique génois du début du .
  (né en 1969), entraîneur italien de basket-ball
 Virginia Oldoini (1837-1899), comtesse de Castiglione, célèbre courtisane italienne, maîtresse de Napoléon III.